Козенице () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Козеницкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 30 507 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Александрувка
 Бжезница
 Хинув
 Домбрувки
 Холендры-Козеницке
 Холендры-Кузминьске
 Яникув
 Яникув-Фольварк
 Янув
 Кемпа-Беляньска
 Кемпа-Вульчиньска
 Кемпечки
 Кочолки
 Кузьмы
 Лашувка
 Лучинув
 Майданы
 Нова-Весь
 Новины
 Опатковице
 Пётрковице
 Пшевуз
 Псары
 Руда
 Рычивул
 Самводзе
 Станиславице
 Сташув
 Сметанки
 Сверже-Гурне
 Вильчковице-Гурне
 Вуйтоство
 Воля-Ходковска
 Вулька-Тыжиньска
 Вулька-Тыжиньска-Б

Соседние гмины 
 Гмина Гарбатка-Летниско
 Гмина Гловачув
 Гмина Мацеёвице
 Гмина Магнушев
 Гмина Пёнки
 Гмина Сецехув
 Гмина Стенжыца

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства